Кудимкар () е град в Пермски край, разположен в градски окръг Кудимкар. Населението му през 2016 година е 31 007 души.

История 
В миналото селището е споменавано като село Кудимкарское. То е основано през 1579 г., през 1933 г. получава статут на селище от градски тип, а през 1938 г. е вече град.

Население

Етнически състав 
Към 2010 г. 53% от жителите на града са коми-пермяки, а 45% са руснаци.

Климат 
Климатът в Кудимкар е влажен умереноконтинентален. Средната годишна температура е 1,7 °C.

Икономика 
До 1990-те години работи завод за електроуреди. Днес той вече не работи и основната промишленост е хранително-вкусовата – млечни и месни продукти.

Източници 

Градове в Пермски край